Азијска фудбалска конфедерација, или скраћено АФК, () је једна од шест фудбалских конфедерација на свету, а она је главно тело за фудбал на подручју Азије и од 2006. укључује и Аустралију. 

Организација је основана 8. маја 1954. године у Манили, Филипини (Нације које имају и азијску и европску територију као што су Турска, Казахстан, Азербејџан, Јерменија, Грузија и Русија се налазе под окриљем УЕФА; Кипар и Израел којима је цела територија у Азији су такође чланови УЕФА). Седиште АФК-а се налази у Куала Лумпуру, Малезија, a тренутни председник је Мохамед ибн Хамам из Катара.

Региони 
АФК је подељен на четири регије. Испод је показано како су национални тимови Азије подељени на регионе (али не морају бити део њихове регионалне фудбалске федерације).

АСЕАН фудбалска федерација 

  (позвана)
 
 
  Источни Тимор

Источноазијска фудбалска федерација 

 
 
 
 
  (Тајван)
 
 
 
 
  (привремено)

Западноазијска фудбалска федерација 

 
 
 
 
 
 
 
  Палестина

Централна и јужноазијска фудбалска федерација 

Чланови АФК и ЈАФФ
 
 
 
 
 
 
 
 

Чланови АФК & ЦАФФ

Награде

Азијски фудбалер године 

Награда Азијски фудбалер године се додељује најбољем фудбалеру из Азије. Званично се додељује од 1994. године, пре 1994. награда се додељивала на незваничној основи. Победника од 1988. to 1991. је бирао МФФИС (Међународна федерација фудбалске историје и статистике). 

Освојених награда по земљама

Репрезентације АФК-а на Светским првенствима 

1Аустралија се квалификовала 2006 под Фудбалском конфедерацијом Океаније (ОФК). Од 1972. о 1978 није била члан ниједне конфедерације.

2Изреал је сад члан УЕФА.

Рангирање

Топ 10 националних тимова 

Рангирање се рачуна од стране ФИФА .

 Ажурирано 1. јула 2009.

Извори

Види још 
 АФК Лига шампиона

Спољашње везе 

 Званичан сајт
 АФК Женски Азијски Куп АФК Шампионат за жене испод-19
 Азијски женски фудбал - историја
 FootballAsia.com

ФИФА конфедерације

Спортске организације формиране 1954. године